Tra le competizioni dello sci alpino ai XVI Giochi olimpici invernali di  lo slalom gigante femminile si disputò mercoledì 19 febbraio sulla Piste du Corbey di Méribel; la svedese Pernilla Wiberg vinse la medaglia d'oro, la statunitense Diann Roffe e l'austriaca Anita Wachter, a pari merito, quella d'argento.

Detentrice uscente del titolo era la svizzera Vreni Schneider, che aveva vinto la gara dei XV Giochi olimpici invernali di  disputata sul tracciato di Nakiska precedendo la tedesca occidentale Christa Kinshofer (medaglia d'argento) e la svizzera Maria Walliser (medaglia di bronzo); la campionessa mondiale in carica era la stessa Wiberg, vincitrice a Saalbach-Hinterglemm 1991 davanti all'austriaca Ulrike Maier e alla tedesca Traudl Hächer.

Risultati 

Legenda:
DNF = prova non completata
DSQ = squalificata
DNS = non partita
Pos. = posizione
Pett. = pettorale

1ª manche:
Ore: 10.00 (UTC+1)
Pista: Piste du Corbey
Partenza: 1 830 m s.l.m.
Arrivo: 1 432 m s.l.m.
Dislivello: 398 m
Porte: 48
Tracciatore: Gottfried Trinkl (Austria)

2ª manche:
Ore: 14.00 (UTC+1)
Pista: Piste du Corbey
Partenza: 1 830 m s.l.m.
Arrivo: 1 432 m s.l.m.
Dislivello: 398 m
Porte: 50
Tracciatore: Jakob Swanberg (Svezia)

Note

Bibliografia

Voci correlate 
 Coppa del Mondo di sci alpino 1992

Collegamenti esterni 
 
 

Slalom gigante femminile